Kilenced: a feudális Magyarországon a földesúrnak fizetendő adónem
 Kilenced: intenzív imádkozással töltött, kilenc napig tartó időszak